Rostand ist der Familienname folgender Personen:

 Edmond Rostand (1868–1918), französischer Schriftsteller
 Jean Rostand (1894–1977), französischer Biologe und Schriftsteller
 Maurice Rostand (1891–1968), französischer Schriftsteller, Bruder von Jean und Sohn von Edmond Rostand

Siehe auch:
 Rostand-Insel, Felseninsel vor der Küste des ostantarktischen Adélielands
 Rostan